Ла-Масо () — муниципалитет в Каталонии, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Камп. Занимает площадь 3,64 км². Население — 300 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 111 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del Ayuntamiento
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d’Estadística de Catalunya
 Información sobre Masó en www.altcamp.info

Муниципалитеты Таррагоны